Big Boss (musicus), een metal zanger uit Tsjechië.
 Big Boss (Metal Gear), een personage uit de Metal Gear-serie.
 The Big Boss, een film met Bruce Lee
 Big Boss (C.O.P.S.), een personage uit de animatieserie C.O.P.S.
 Bigg Boss (televisieserie), de Indische versie van de realityserie Big Brother.
 Big Boss (bouwmarkt), een bouwmarktketen.